Amerikai Egyesült Államok
Yakima, folyó
Yakima, település
Yakima megye